VPN rövidítés lehet:
 Virtual Private Network (magyarul Virtuális magánhálózat)
 Verejnosť proti násiliu (magyarul Nyilvánosság az Erőszak Ellen) politikai mozgalom Csehszlovákiában
 Ventral posterior nucleus
 Virtual page number